International Working Test 2011 (IWT 2011) byl XX. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 14. a 15. května 2011 v Maďarsku poblíž města Fertőd. Pořadatelem soutěže byl Retriever Munkakutya Sportegyesület (RMSE) člen Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOE).

Soutěže se zúčastnilo 33 týmů (31 národních týmů a 2 národní free týmy) z 10 zemí. Vítězem se stal národní tým Nizozemska (3) před národními týmy Německa (4) a Dánska (2).

Rozhodčími byli  Heike Klieber,  Kevin Doughty,  Les McLean,  Robin Wise,  Tom Smith.

Přihlášené týmy 
Každá členská země mohla vyslat maximálně 4 národní týmy kromě Švédska, který mohl jako pátý tým nominovat obhájce vítězství z předešlého ročníku.

České týmy 
Jednalo se o první IWT, kterého se zúčastnil tým z České republiky. Nominovány nakonec byly 2 národní týmy Retriever Sportem CZ (RSCZ).

Místo konání 
Soutěž proběhla v honitbě poblíž paláce rodu Esterházyů ve městě Fertőd nacházejícího se u severozápadních hranic Maďarska s Rakouskem a Slovenskem v župě Győr-Moson-Sopron.

Konečné hodnocení 
Výsledková listina

Průběžné výsledky 

† Rozdíl pozic mezi prvním dnem a konečným pořadím.

Odkazy

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 International Working Test 2011 – oficiální stránky 
 Retriever Munkakutya Sportegyesület – oficiální stránky , 

International Working Test
Psí sporty v Maďarsku
Sportovní události v Maďarsku
Psí sporty v roce 2011
Sport v Maďarsku v roce 2011
Győr-Moson-Sopron